Fagel ist der Name von

 Hendrik Fagel (1617–1690), Griffier der niederländischen Generalstaaten
 Gaspar Fagel (1620–1688), niederländischer Staatsmann und Ratspensionär
 François Nicolaas Fagel (1645–1718), Feldmarschallleutnant der Österreichischen Niederlande
 François Fagel (1659–1746), Griffier der niederländischen Generalstaaten
 Hendrik Fagel (1765–1838), niederländischer Staatsmann
 Robert Fagel (1771–1856), niederländischer Staatsmann und General

siehe auch:
 Fagel (Regentengeschlecht)